Glasgow Rangers a jucat primul său meci oficial în competiții internaționale europene inter-club, pe 2 octombrie 1956. A fost un meci de Cupa Campionilor Europeni, meci al rundei secunde, în compania echipei OGC Nice din Franța. Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea lui Rangers datorită golurilor lui Max Murray (primul gol european al lui Rangers) și Billy Simpson. Totuși primul meci al Rangerilor în compania unei echipe europene a fost cu echipa austriacă First Viena, în sezonul 1903-1904, în cadrul unui turneu amical în Austria și Cehoslovacia, meci câștigat cu 7-2.
Sezonul 2011-2012, a fost cel de-al 51-lea pentru Rangers în competițiile europene.
Din cauza situației falimentare din 2011-2012 și apoi a procesului de lichidare, UEFA a penalizat clubul Rangers interzicându-i să participe în competițiile europene până în sezonul 2014-2015.

Meciuri în Europa

Statistici după țara adversarilor
Valabil pentru funele sezonului 2009-2010

 M – Meciuri; V – Victorii; R – Remize; Î – Înfrângeri

Referințe și note

Rangers FC